La micro-région du Sartenais en Corse-du-Sud regroupe six communes :
 Bilia
 Foce
 Giuncheto
 Granace
 Grossa
 Sartène

Cette micro région fait une superficie de 259 km² et comptait 3 728 habitants au recensement de 1999.

Voir aussi 
 Intercommunalités de la Corse-du-Sud
 Micro-régions de la Corse-du-Sud
 Micro-région de l'Extrême Sud
 Sartenais Valinco Alta-Rocca

Corse-du-Sud

it:Sartenese